Benn (1905-1989), peintre juif français d'origine russe ;
 Benn (né en 1950), scénariste et dessinateur de bandes dessinées belge.

 Gottfried Benn (1886-1956), écrivain allemand ;
 Hilary Benn (né en 1953), homme politique britannique ;
 James R. Benn (1949-), écrivain américain, auteur de roman policier historique ;
 Jamie Benn (né en 1989), hockeyeur sur glace canadien, frère de Jordie Benn ;
 Jordie Benn (né en 1987), hockeyeur sur glace canadien, frère de Jamie Benn ;
 Nigel Benn (né en 1964), boxeur britannique ;
 Tony Benn (1925-2014), homme politique britannique ;
 William Wedgwood Benn (1877-1960), homme politique britannique et père du précédent.

Patronyme allemand
Patronyme anglais